Musica sacra
Musica di ispirazione cristiana – genere musicale che comprende la musica cristiana contemporanea
Musica cristiana contemporanea